Jazzkor désigne des choses musicales :
 Le surnom scandinave (et parfois germanophone) des chorales jazz.
 Un style de rock-jazz en vogue dans les années 1990.
 Un collectif hip-hop.